NGC 4794 (другие обозначения — MCG -2-33-60, PGC 44012) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Ворона. Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога»..

Примечания 

 

4794
Ворон (созвездие)